Kipling ist der Name von

Personen:
 Rudyard Kipling (1865–1936), britischer Schriftsteller und Dichter, der 1907 den Literaturnobelpreis erhielt
 John Lockwood Kipling (1837–1911), Vater von Rudyard Kipling

Orten in den Vereinigten Staaten:
 Kipling (Mississippi)
 Kipling (North Carolina)
 Kipling (Ohio)

in Kanada:
 Kipling (Saskatchewan)

Sonstiges:
 Kipling (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 HMS Kipling (F91), britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg